Queenstown (Nieuw-Zeeland), een stad op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland
Queenstown (Maryland), een plaats in de Amerikaanse staat Maryland
Queenstown (Singapore), een wijk in Singapore
Queenstown (Zuid-Afrika), een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Oost-Kaap
Queenstown (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
Cobh (voorheen: Queenstown), een plaats in het Ierse graafschap County Cork
Victoria City (voorheen: Queenstown), officieuze hoofdstad van Hongkong (1843–1997)